Ez a szócikk tartalmazza a 2016-os US Open (tenisz) női egyes mérkőzéseit.

A címvédő az olasz Flavia Pennetta volt, aki időközben visszavonult az aktív versenyzéstől. A résztvevők közül Serena Williams 23. Grand Slam-tornagyőzelmére készült, amellyel új rekordot állított volna fel a tenisz open érájának történetében. A verseny előtt 22 győzelemmel holtversenyben állt az élen Steffi Graffal. Győzelme esetén hetedik US Open győzelmét szerezte volna, amely szintén rekord lett volna az open érában, mivel a torna előtt hat győzelemmel holtversenyben állt Chris Everttel. Mivel az elődöntőben vereséget szenvedett Karolína Plíškovától, ezeket a rekordokat nem sikerült elérnie. Egy rekordot azonban sikerült megdöntenie, amikor a 4. körben legyőzte a kazah Jaroszlava Svedovát, és ezzel megszerezte 308. győzelmét a Grand Slam-tornákon, túlszárnyalva ezzel Roger Federer eddigi rekordját.

A főtáblán Magyarországot Babos Tímea képviselte, aki világranglista helyezése alapján a 31. kiemelt helyet kapta meg, és a 3. körig jutott, ahol a világranglista 5. helyezett Simona Halep ellen szenvedett vereséget, ezzel együtt a Grand Slam-tornákon élete eddigi legjobb eredményét érte el. A magyar származású versenyzők közül a brit színekben induló Konta Johanna a 13. kiemelt volt és a 4. körig, a svájci Bacsinszky Tímea a 15. kiemelt volt, és a 2. körig jutott. A riói olimpiai bajnok Puerto Ricó-i Mónica Puig világranglista helyezése alapján a 32. kiemelt helyet kapta a főtáblán, de meglepetésre az első körben kikapott a kínai Cseng Szaj-szajtól és kiesett a további küzdelmekből.

A torna eredményétől függően négy játékos volt esélyes arra, hogy a világranglista élére kerüljön. Az élen álló Serena Williams mellett a német Angelique Kerbernek volt erre a legnagyobb esélye, de a kettejük eredményétől is függően tornagyőzelem esetén az élre kerülhetett volna a spanyol Garbiñe Muguruza vagy a lengyel Agnieszka Radwańska is. Mivel Serena Williams az elődöntőben kiesett, Angelique Kerber azzal, hogy bejutott a döntőbe, átvette a vezetést a világranglistán, megszakítva ezzel Serena Williams 186 hete tartó elsőségét.

A győzelmet a német Angelique Kerber szerezte meg, miután a döntőben 6–3, 4–6, 6–4 arányban legyőzte a cseh Karolína Plíškovát. Kerbernek ez volt a második Grand Slam-tornagyőzelme.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források 
Sorsolási tábla
A selejtező eredményei

N1